Naïs, een achttiende-eeuwse opera van Jean-Philippe Rameau
Nais Timova, een geest/engel in Centraal-Azië
Nais (schimmel), een geslacht van schimmel in de familie Halosphaeriaceae
Nais (worm), een wormgeslacht in de familie Naididae
Een ongeldig vlindergeslacht, tegenwoordig onderdeel van Chrysoritis
NAIS, ofwel Not Appearing In Tragatsch
Robby Naish, een Amerikaans windsurfer en kitesurfer